Ich bin die Andere steht für
 Ich bin die Andere (Roman), Roman von Peter Märthesheimer
 Ich bin die Andere (Film), Verfilmung des Romans